Uva kan syfta på:

 UVA – ett våglängdsområde i Ultraviolett strålning 
 UvA – Universitet i Amsterdam

Geografi

Sri Lanka 
 Uvaprovinsen, provins, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar